Гродненский областной Совет депутатов (), сокращённо Гродненский облсовет () — законодательный представительный орган местного самоуправления на территории Гродненской области. В состав депутатского корпуса входит 60 депутатов избираемых по мажоритарной системе. Срок полномочий Гродненского областного Совета депутатов — 4 года.

Полномочия облсовета 
В соответствии со статьёй 121 Конституции Республики Беларусь:
 утверждение программ экономического и социального развития, бюджета Гродненской области и отчетов об их исполнении;
 установление местных налогов и сборов;
 определение порядка управления и распоряжения коммунальной собственностью;
 назначение местных референдумов;
 утверждает кандидатуру председателя Гродненского областного исполнительного комитета, назначаемого Президентом Республики Беларусь;
 избирает 8 членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь от Гродненской области.

Состав 
Выборы в 27-й созыва Совета состоялись 23 марта 2014 года, на которых били избраны 60 депутатов Витебского областного совета 27-го созыва. Лишь одна политическая партия — КПБ, была представлена в облсовете. Все остальные члены являлись беспартийными.

18 февраля 2018 года в Гродненской области состоялись выборы. Общее число избирателей, которые приняли участие в голосовании 610 426 избирателей. Всего в области избрано 2 389 депутатов, в том числе 60 – в Гродненский областной. Среди избранных депутатов 2,8% составляют граждане в возрасте до 30 лет, 57,1% – депутаты местных Советов депутатов двадцать седьмого созыва, 45,9% – женщины. По сферам деятельности: 26,7% депутатов являются представителями образования, культуры и здравоохранения, 3,2% – торговли и бытового обслуживания населения, 14,1% – государственных органов, 4,3% – правоохранительных органов и военной службы, 8,2% – промышленности, транспорта, строительства, 1,3% – предприниматели, 27,8% – сельского хозяйства.

Члены Совета Республики от Гродненской области 
 Белуш Инесса Геннадьевна
 Гришук Анатолий Георгиевич
 Жук Игорь Георгиевич
 Кроткова Елена Николаевна
 Ситько Михаил Михайлович
 Скоморошко Романия Романовна
 Снежицкий Виктор Александрович
 Шишко Александр Николаевич

См. также 
 Гродненский областной исполнительный комитет

Примечания 

Областные советы Белоруссии
Организации Гродно
Депутаты Гродненского областного совета
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании